La rue Robert Siatka est une voie de la commune française du Martinet.

Description

Situation et accès 
La rue Robert Siatka est située dans la commune française du Martinet.

Dénomination 
La rue Robert Siatka est nommée d’après Robert Siatka, footballeur ayant évolué au stade rémois et ayant été sélectionné en équipe de France de football.

Historique 
La  cérémonie d’inauguration du nouvel odonyme de la rue à lieu le , en compagnie de Robert Siatka, pendant les festivités du centenaire du Martinet.

Notes et références 

Siatka
Voie dans le Gard